Bíró Kriszta
 Bíró Kriszta (1970) színésznő
Bíró Krisztina
 Bíró Krisztina (1947) agrármérnök, tudományos illusztrátor